A 2013-as német rali (hivatalosan: 31. ADAC Rallye Deutschland) volt a 2013-as rali-világbajnokság kilencedik versenye. Augusztus 22. és augusztus 25. között került megrendezésre, egy szakasz törlése miatt 15 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 330.79 kilométert tett ki. A 76 indulóból 52 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény 

Megjegyzés
  A Junior WRC versenyzői csak az első 14 szakaszt teljesítették.

További információk 
A verseny hivatalos honlapja
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

2013 a rali-világbajnokságban